OSS puede referirse a:

 Oss, ciudad de los Países Bajos.
 Oss es una runa.
 Oss abreviatura del saludo en las artes marciales japonesas ¨OSSU¨.
como siglas: 

 Office of Strategic Services, agencia estatal estadounidense, precedente de la CIA.
 Open Sound System, una interfaz estándar para la captura y envío de sonido en sistemas operativos tipo Unix.
 Open Source Software.
 Operations Support Systems.
 Olaya Sound System, banda peruana de reggae fusion.
 Optimized Systems Software, un desarrollador de software para Atari y otros sistemas.

Siglas